Isabel de Luxemburgo se puede referir a:
 Isabel de Luxemburgo (1247-1298), condesa consorte de Flandes
 Isabel de Luxemburgo (1409-1422), reina consorte de Hungría
 Isabel de Luxemburgo (1901-1950), princesa de Luxemburgo
 Isabel de Luxemburgo (1922-2011), princesa de Luxemburgo